Fortino steht für: 
 Eleuterio Fortino (1938–2010), italo-albanischer Theologe und Ökumeniker
 Laura Fortino (* 1991), kanadische Eishockeyspielerin
 Fortino (Dorf), Dorf in Süditalien am Europäischen Fernwanderweg E1